Юзофин  — топоним:

Беларусь 
 Юзофин — деревня, Павловичский сельсовет, Кировский район, Могилёвская область
 Юзофин — деревня, Бацевичский сельсовет, Кличевский район, Могилёвская область